Монте Пријето има више значења:

 Монте Пријето (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Пријето (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Пријето (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику